Il singolare del torneo di tennis Stockholm Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Stefan Edberg che ha battuto in finale Jonas Svensson 7–5, 6–2, 4–6, 6–4.

Teste di serie 

 Stefan Edberg (Campione)
 Mats Wilander (secondo turno)
 Joakim Nyström (terzo turno)
 Emilio Sánchez (secondo turno)
 Anders Järryd (semifinali)
 Mikael Pernfors (secondo turno)
 Jonas Svensson (finale)
 Peter Lundgren (quarti di finale)

 Kelly Evernden (secondo turno)
 Peter Lundgren (terzo turno)
 Jan Gunnarsson (secondo turno)
 Jim Pugh (primo turno)
 Paolo Canè (secondo turno)
 Tim Wilkison (primo turno)
 Sergio Casal (terzo turno)
 Ulf Stenlund (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1987